Прізвище
 Чуря Алла Архипівна (*1945) — український художник по гриму, член Національної спілки кінематографістів України.

 Чуря () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Чуря () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чуря.
 Чуря () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пинчешть.